Села:
 Горохівське — Київська область, Кагарлицький район
 Горохівське — Миколаївська область, Снігурівський район